Sidibé oder Sidibe ist der Familienname folgender Personen:

 Amadou Sidibé (* 1986), malischer Fußballspieler
 Bilal Sidibé (* 1978), mauretanischer Fußballspieler
 Binta Jammeh-Sidibe (* 1950er), gambische Frauenrechtsaktivistin
 Cissé Mariam Kaïdama Sidibé (1948–2021), malische Politikerin

 Fadjimata Sidibé (* 1955), nigrische Pädagogin, Diplomatin und Politikerin
 Gabourey Sidibe (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Ibrahima Sidibé (* 1980), senegalesischer Fußballspieler
 Issoufou Sidibé (* ?), nigrischer Gewerkschaftsführer
 Julien Mory Sidibé (1927–2003), malischer römisch-katholischer Bischof
 Kaliph Sidibé (* 1968), französischer Fußballspieler
 Mahamadou Sidibé (* 1978), malischer Fußballspieler
 Maka Sidibé (* 1976), französischer Schauspieler und Regisseur
 Malick Sidibé (1936–2016), malischer Fotokünstler
 Mamady Sidibe (* 1979), malischer Fußballspieler
 Mandé Sidibé (1940–2009), malischer Premierminister
 Marie-Françoise Sidibé (* 1962), französische Fußballspielerin
 Modibo Sidibé (* 1952), Politiker und Premierminister von Mali
 Modibo Sidibé (Fußballspieler) (* 1992), nigrischer Fußballspieler
 Mohamed Sidibe (* 2001), malischer Fußballspieler
 Mori Julien-Marie Sidibé (1927–2003), malischer Geistlicher, Bischof von Ségou
 Moussa Sidibé (Fußballspieler, 1981) (* 1981), französischer Fußballspieler
 Moussa Sidibé (Fußballspieler, 1994) (* 1994), malischer Fußballspieler
 Odiah Sidibé (* 1970), französische Sprinterin
 Ousmane Sidibé (* 1974), malischer Fußballschiedsrichter
 Rafan Sidibé (* 1984), malischer Fußballspieler
 Saïdou Sidibé (1952–2018), nigrischer Politiker

Siehe auch:
 Sidibeh